Mikroskala steht für:

 Mikroskala von Kolmogorow
 Mikroskala der Geomorphographie, siehe Geomorphographie #Erdformen und Formelemente
 Mikroskala der Konnektomik, siehe Konnektom #Mikroskala: Das Konnektom als Netzwerk von Nervenzellen
 Taylor-Mikroskala, siehe Geoffrey Ingram Taylor